Tulumba kan syfta på:

 Tulumba (slagverk) – ett slagverk från Ukraina

Geografi

Argentina 

 Departamento de Tulumba, kommun, Córdoba, 
 Villa Tulumba, kommunhuvudort, Córdoba, 

Robotskapade Argentinaförgreningar